Molucktornuggla (Tyto sororcula) är en fågel i familjen tornugglor inom ordningen ugglefåglar.

Utseende och läte 
Molucktornugglan har ett ljusbeige ansikte omringat av en tydlig hjärtformad mörk kant. Färgen på undersidan varierar från vitaktig i Tanimbaröarna till beige på Buru, med spridda mörka fläckar. Ovansidan, nacken och hjässan är mörkt brunaktig med beigefärgade teckningar och vita fläckar. Liksom andra tornugglor har den ett hårt väsande läte. Den är den enda tornugglan i sitt utbredningsområde.

Utbredning och systematik 
Molucktornuggla delas in i två underarter med följande utbredning:
 Tyto sororcula cayelii – förekommer i södra Moluckerna (Buru)
 Tyto sororcula sororcula – förekommer i Tanimbaröarna (Yamdena och Larat)

Status 
IUCN betraktar den inte längre som egen art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Noter

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Tornugglor
Fåglar i australiska regionen